El término desobediencia hace referencia a:

 Desobediencia civil, acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir.
 Desacato o resistencia a la autoridad, un delito relacionado con el ejercicio de las funciones de la autoridad.
 Desobediencia civil, un ensayo escrito para ser presentado como conferencia por Henry David Thoreau, publicado en 1848.
 Desobediencia inteligente, un comportamiento de los animales de asistencia, que actúan en contra del deseo de su dueño para evitar una decisión equivocada.
 Desobediencia Civil, una banda anarcopunk de México.